— особый город в Японии, находящийся в префектуре Осака.

Географическое положение 
Город расположен на острове Хонсю в префектуре Осака региона Кинки. С ним граничат города Суйта, Такацуки, Миноо, Сеццу и посёлок Тоёно.

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом города считается вечнозелёный дуб, цветком — роза.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 

Города префектуры Осака